Гражданское — название населённых пунктов в России:
 Гражданское — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Гражданское — село в Минераловодском районе Ставропольского края.

См. также 
 Гражданин (значения)
 Гражданка
 Гражданская
 Гражданский